Angus King (1944) amerikai szenátor Maine államból
Angus King (1972) amerikai színész